Zeelandia bezeichnet:
 Fort Zeelandia (Taiwan), eine ehemalige Befestigungsanlage bei Anping, Taiwan
 Fort Zeelandia (Paramaribo), eine ehemalige Befestigungsanlage in der Hauptstadt von Surinam
 Zeelandia (Guyana), eine Gemeinde in der Region Essequibo Islands-West Demerara in Guyana
 den historischen Namen Neuseelands nach der Entdeckung durch den Niederländer Abel Tasman
 (1336) Zeelandia, einen Hauptgürtelasteroiden

Schiffe:
 Zeelandia (Schiff, 1684), 90-Kanonen-Linienschiff der niederländischen Marine (Admiralität von Zeeland, 1684–1712)
 Zeelandia (Schiff, 1710), 74-Kanonen-Linienschiff der niederländischen Marine (Admiralität von Amsterdam, 1710–1717)
 USS Zeelandia (1918), ein Schiff der US-Marine

Siehe auch:
 Zealandia
 Selandia